Jablonné v Podještědí, een Tsjechische stad in het district Česká Lípa
 Jablonné nad Orlicí, een Tsjechische stad in het district Ústí nad Orlicí